Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Labille – rzymskokatolicki duchowny
 Jean-Pascal Labille – belgijski i waloński polityk, nauczyciel akademicki